Мило или Милон (Milo) е име на:

Личности:
 Милон, епископ на Трир и Реймс († 761/762); брат на Ротруда от Трир, първата съпруга на Карл Мартел и баба на Карл Велики
 Тит Аний Мило († 48), римски политик
 Милон от Кротон (555 – 510 пр.н.е.), древногръцки атлет, борец
 Milo, Майлоу Вентимилия (* 1977), американски киноактьор.

Градове:
 Мило (Италия), Италия
 Мило (Ню Йорк), САЩ

Реки:
 Мило (Китай), река в Китай
 Мило (Гвинея), река в Гвинея

Други:
 Милос (град), град в Гърция
 Милос (остров), остров в Гърция, Венера Милоска
 Венера Милоска (Venus de Milo), древногръцка статуя